Das China Masters 2012 war das siebente Turnier der BWF Super Series 2012 im Badminton. Es fand vom 11. bis zum 16. September 2012 in Changzhou, China, statt. Das Preisgeld betrug 400.000 US-Dollar.

Austragungsort 
 Changzhou Olympic Sports Center

Sieger und Platzierte

Herreneinzel

Setzliste 
  Chen Long
  Chen Jin
  Kenichi Tago
  Du Pengyu
  Jan Ø. Jørgensen
  Hans-Kristian Vittinghus
  Wang Zhengming
  Kashyap Parupalli
  Hu Yun
  Wong Wing Ki
  Boonsak Ponsana
  Viktor Axelsen
  Ajay Jayaram
  Daren Liew
  Muhammad Hafiz Hashim
  Hsu Jen-hao

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Finalrunde

Dameneinzel

Setzliste 
  Wang Yihan
  Li Xuerui
  Wang Shixian
  Jiang Yanjiao
  Ratchanok Intanon
  Porntip Buranaprasertsuk
  Liu Xin
  Gu Juan

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Finalrunde

Herrendoppel

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Finalrunde

Damendoppel

Resultate

Mixed

Setzliste 
  Xu Chen / Ma Jin
  Sudket Prapakamol / Saralee Thungthongkam
  Chan Peng Soon / Goh Liu Ying
  Maneepong Jongjit / Savitree Amitrapai

Resultate

Weblinks 
 https://bwfcontent.tournamentsoftware.com/sport/tournament?id=F4E495A3-646F-4EC9-A3BE-7562F8954131

2012
BWF Super Series 2012
Badmintonwettbewerb in Changzhou